Виктор Алексеевич Гурушкин (, Московская губерния, РСФСР — , Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, заместитель министра автомобильной промышленности СССР (1970—1984).

Биография 
После окончания Московского автомеханического института по распределению был направлен в Миасс, на Уральский автозавод, на котором прошёл трудовой путь от старшего мастера до генерального директора .

В 1960—1970 гг. — генеральный директор Уральского автомобильного завода. Под его руководством была налажена организация производства трёхосных автомобилей семейства «Урал».

В 1970—1984 гг. — заместитель министра автомобильной промышленности СССР по вопросам внешней торговли и внешнеэкономических связей. Одновременно В. А Гурушкин являлся членом Постоянной комиссии СЭВ по машиностроению. Руководил Управлением внешних сношений Минавтопрома СССР.

Выйдя в 1984 г. на пенсию, продолжал работать в должности заместителя главного инженера НАМИ, с 1992 по 1996 год — главный специалист Московской дирекции «УралАЗа».

Депутат Верховного Совета СССР 7 созыва.

В декабре 2009 г., к 90-летнему юбилею В. А. Гурушкина, на АЗ «Урал» состоялась презентация книги о нём "Эпоха Гурушкина: от «Захара» до «Урала».

Умер 28 марта 2010 года в Москве.

Награды и звания 
 орден Ленина,
 орден Октябрьской Революции,
 орден Трудового Красного Знамени,
 медаль «За оборону Москвы»,
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Командор Ордена Заслуг перед ПНР

Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

Примечания

Источники 

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Заместители министров СССР
Члены КПСС